Семён Александрович Харизов (19 августа 1993, Москва) — грузинский и российский хоккеист, игрок сборной Грузии по хоккею с шайбой.

Биография 
В начале карьеры играл в России на юниорском, студенческом и любительском уровнях. В Московской студенческой лиге выступал за команды: МГСУ, «Сенаторы» Ранхигс и «Ледяные Волки» МАИ. Также выступал за команду «Белые медведи». В 2016 году он переехал в Грузию, где выступал за клуб «Мимино» из Бакуриани в Грузинской хоккейной лиге.

За сборную Грузии дебютировал на чемпионате мира в Третьем дивизионе в 2018 году, когда забил три гола и отдал четыре результативные передачи (7 очков) в пяти матчах, из них 6 очков (3+3) набрал в игре против сборной Тайваня (11:2). Тот чемпионат стал для сборной победным: одержав победу в Третьем дивизионе, сборная Грузии поднялась во Второй дивизион. В 2019 году во Втором дивизионе в группе B Харизов сыграл 5 матчей, отметившись одной заброшенной шайбой. (Грузия заняла 4-е место)

После того, как два следующих чемпионата мира были отменены из-за пандемии COVID-19 , турнир группы B прошел в Рейкьявике, Исландия, с 18 по 23 апреля 2022 года. За 4 сыгранных матча Харизов набрал 3 очка (1+2), при показателе полезности +4. По итогам чемпионата сборная Грузии взяла серебряные награды и поднялась в группу А второго дивизиона.

С сезона 2022/2023 выступает за немецкий хоккейный клуб "Райне Айс Кетс"

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Грузии